Reina kan syfta på följande platser:

Israel 

 Er Reina, ort, Norra distriktet,

Spanien 

 Reina (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Reina (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar